Lourdoueix ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Lourdoueix-Saint-Michel, Gemeinde im Département Indre
Lourdoueix-Saint-Pierre, Gemeinde im Département Creuse